1. Panzergrenadierdivision steht für folgende Wahlen:

 1. Panzerdivision (Bundeswehr)
 1. Panzergrenadierdivision (Bundesheer)